Jacques Becuwe, né à Mont-Saint-Éloi le , est un universitaire, linguiste, anthropologue et géopoliticien franco-nigérien, ancien conseiller de gouvernement en France, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Congo, spécialiste de l'Afrique sub-saharienne.

Carrière 
Ancien conseiller de gouvernement dans plusieurs pays d'Afrique pour le compte du Ministère français des Affaires étrangères, il est spécialiste des questions de développement et de la géopolitique des pays sahéliens.

Il est également expert en art premier et Président-fondateur de l'association Adama, Terres d'Afrique.

Il détient la double nationalité française et nigérienne.

Depuis 2011, Jacques Becuwe est Conseiller Spécial du Président de la République du Niger Mahamadou Issoufou.

Il est chevalier dans l'Ordre national du Mérite (France) et chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques (France et Niger)

Parcours 
Défenseur de l'indépendance socio-économique des pays africains, Jacques Becuwe a connu un parcours politique mouvementé. Assistant technique et conseiller de gouvernement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest pour le compte du MAE français ses positions orientées vers une critique constructive de la Françafrique lui ont valu de sérieux bras de fer avec la coopération française et plus particulièrement l'AFD. Il a notamment été l'ami et conseiller privé de Laurent Gbagbo et Thomas Sankara. Conseiller du gouvernement au Niger pour le compte du MAE français, sa défense continue des intérêts du Niger lui ont valu une mutation au Congo. Bien qu'opposé à la politique africaine du gouvernement de Jacques Chirac, il a ponctuellement été son conseiller pour la préparation de ses voyages au Sahel.

Diplômes 
 Licence en sciences du langage (Toulouse)
 Licence en sociologie et anthropologie (Toulouse)
 Maîtrise de sciences du langage (Toulouse)
 DEA de sociologie (sociologie de l'Afrique, géopolitique) (Toulouse)
 Diplôme de l'Institut national des langues et civilisations orientales, langues et civilisations africaines
 Doctorat de la Sorbonne (civilisations et cultures de l'Afrique)

Langues parlées : Haoussa / Français / Anglais / Italien / Arabe / Peul / Lobiri / Lingala / Espagnol

Recherches 
 Anthropologie du nomadisme
 Langage humain (origine, universaux et postulats, analyse tridimensionnelle)
 Géopolitique de l'Afrique
 Fondateur de le « génético-typologie »
 Neurolinguistique
 Autres recherches sur plusieurs langues africaines (haoussa, lobiri, moore, langues gour)

Conférences 
 Nombreuses conférences sur les sciences du langage, la géopolitique africaine, l'anthropologie des sociétés traditionnelles africaines, en Afrique, en France, au Canada.

Bibliographie (extraits) 
 Nomadisme et déséquilibres socio-culturels, Toulouse, 1979
 Théorie et méthodes de l'ethnolinguistique (colloque), en collaboration avec Geneviève Calame-Griaule, 1979
 Atlas linguistique des langues gour, Abidjan, 1981
 Gradins et domination vocaliques, Ouagadougou, Montréal, 1982
 Tonologie et tonomécanique du lobiri, Abidjan, 1982
 Phonologie et de grammaire du lobiri, 480 pages, Centre international de documentation universitaire, 1985
 « Contribution à la génético-typologie des langues négro-africaines : Les constructions associatives en lobiri », in La locution et la périphrase du lexique à la grammaire, L'Harmattan, Paris, 2002

Linguiste français
Élève de l'Institut national des langues et civilisations orientales
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
Naissance en décembre 1945